Husum – cittadina della Germania appartenente allo Schleswig-Holstein, capoluogo del circondario della Frisia Settentrionale.
 Husum – comune della Germania appartenente alla Bassa Sassonia, nel circondario di Nienburg (Weser)
 Husum – area urbana della Svezia situata nel comune di Örnsköldsvik, contea di Västernorrland